Hase kan syfta på:

 Hase (flod) – en tysk flod
 Hase (konstverk) – ett konstverk i form av en jättelik rosafärgad hare

Efternamn
 Karl August von Hase (1800–1890), en tysk protestantisk teolog
 Karl Benedikt Hase (1780–1864), en tysk-fransk filolog
 Konrad Wilhelm Hase (1818–1902), en tysk arkitekt